Игорь Мальцев:
 Мальцев, Игорь Валентинович (род. 1958) — русский писатель, журналист, инженер-механик, редактор и публицист.
 Мальцев, Игорь Михайлович (род. 1935) — советский военачальник, генерал-полковник авиации.
 Мальцев, Игорь Михайлович (род. 1986) — белорусский футболист.